Gloria Ramos puede referirse a:

 Gloria Ramos, actriz española
 Gloria Ramos, política peruana